Black Cat Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Black Cat Island (Penobscot County, Maine)
 Black Cat Island (Washington County, Maine)
 Black Cat Island (New Hampshire)